Idle kan vara
 Eric Idle – en komiker som ingår i Monty Python-gruppen
 Integrerad utvecklingsmiljö (engelsk förkortning IDLE) – e en uppsättning datorprogram som underlättar skapandet av nya program
 River Idle – en flod i Nottinghamshire, England
 Idle and Thackley – en stadsdel i Bradford, England